A Huit két egyiptomi királyné neve is az Óbirodalom idején:
 I. Huit, V. vagy VI. dinasztia
 II. Huit, Teti felesége